Начало работ в рамках израильского космического проекта было положено генералом Йегошуа Саги в 1981 году будучи начальником военной разведки он отдал распоряжение проработать возможность создания разведывательных спутников. Это было подкреплено выделением  для изучения возможностей производства в Израиле спутников, ракет-носителей и фотоаппаратуры для космической съемки.

В 1982 году было создано Израильское космическое агентство, на которое возложена координация космической программы Израиля. В следующем году новый начальник военной разведки Эхуд Барак приостановил все работы, и выступал за сворачивание всех проектов, а освободившиеся финансовые ресурсы планировал перебросить на выполнение более приоритетных, по его словам, задач. Но его мнение не стало доминирующим в оборонном ведомстве, и в 1984 году министр обороны Моше Аренс настоял на возобновлении программы.

Во главе агентства стоял учёный и военачальник Юваль Неэман, которого считают отцом израильской космической программы.

В 1984 году при Технионе был создан Институт космических исследований, который занимается как широким спектром теоретических задач (развитие образования, науки и техники во всех областях, связанных с космосом), так и практическими исследованиями и разработкой малых спутников.

Концерн IAI выиграл конкурс у концерна Rafael на разработку спутника видовой разведки «Офек» и ракеты-носителя «Шавит».

Первый израильский спутник, «Офек-1», был запущен 19 сентября 1988 года с космодрома Пальмахим на низкую эллиптическую орбиту (×) с наклонением 143°. Это был испытательный полет, проверялась работоспособность солнечных батарей и радиосвязь с аппаратом. С запуском спутника «Офек-1» Израиль стал восьмой страной в мире, запустившей собственный спутник ракетой собственной разработки.

Особенность географического расположения Израиля привела к тому, что запуски космических аппаратов проводятся в западном направлении, то есть — противоположном вращению Земли. Траектория полета носителей пролегает над Средиземным морем, Гибралтарским проливом и далее над Атлантикой. Делается это для исключения пролёта ракеты над территориями сопредельных враждебных арабских государств и падения на их территорию отработавших ступеней ракеты, а также — в случае аварии — и спутника.

Запуски космических аппаратов в Израиле осуществляются ракетой «Шавит», которая, по зарубежным источникам, была создана на основе баллистической ракеты «Иерихон-3».

Глава израильского космического агентства Ицхак Бен-Исраэль 20 сентября 2011 года объявил о достижении принципиального согласия с министерством финансов о выделении 300 миллионов шекелей на развитие гражданской космической отрасли на ближайшие пять лет. Как сообщает газета , в пятилетний план работы входит разработка и создание трёх новых спутников связи и одного спутника для съёмок земной поверхности, а также создание при одном из университетов НИИ космических исследований.

Израильское космическое агентство и компания SpaceIL планируют запустить лунный зонд Sparrow (воробей) в декабре 2018 года с помощью американской ракеты Falcon-9 и совершить мягкую посадку на Луне 13 февраля 2019 года.

Примечания

Ссылки 
 Космос // waronline.org
 Дов Конторер «Офек-5» — новый источник высококачественной информации, 04-06-2002
 В сентябре Израиль выведет на орбиту новый спутник-шпион TecSar, 20.07.2007
 Космические разработки Израиля

Космонавтика Израиля